Manthe kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Manthe,

Sydafrika 

 Manthe (vattendrag), Nordvästprovinsen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar